Чичилзокитл има више значења:

 Чичилзокитл (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чичилзокитл (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику